La souplesse peut désigner :
 la souplesse comme qualité physique permettant d'accomplir des mouvements corporels avec la plus grande amplitude et aisance possibles ;
 la souplesse ou renversement, une figure acrobatique utilisée en gymnastique ; 
 la  ou souplesse, une technique de projection souvent utilisée au catch ou en lutte.

Voir aussi